Изе́р (, , ) — департамент на юго-востоке Франции, один из департаментов региона Овернь — Рона — Альпы. Порядковый номер — 38. Административный центр — Гренобль. Население — 1 258 722 человек (16-е место среди департаментов, данные 2017 г.).

География 
Площадь территории — 7431 км². Через департамент протекает река Изер.

Департамент включает 3 округа, 29 кантонов и 532 коммуны.

История 
Изер — один из первых 83 департаментов, образованных во время Великой французской революции в марте 1790 г. Возник на территории бывшей провинции Дофине. Название происходит от реки Изер. Выделенная департаменту изначально территория затем дважды урезалась — в 1852 и 1967 г.

Экономика 
На территории департамента располагается производство промышленной группы Aixam-MEGA по изготовлению субкомпактных автомобилей, «легких квадрициклов» (пришедших на смену мотоколяскам).

Ссылки 
 Conseil Général website 
 Prefecture website

Примечания